St. Ansgar bezeichnet

 Ansgar (Erzbischof) (801–865), ein Mönch des Benediktiner-Ordens, Erzbischof von Hamburg und Bremen und Missionsbischof für Skandinavien
 Hochkirchlicher Apostolat St. Ansgar, eine evangelisch-lutherische Gemeinschaft
 Priorat St. Ansgar (Nütschau) (auch Kloster Nütschau genannt) in Travenbrück bei Bad Oldesloe
 St. Ansgar Klinikverbund, ein Klinikverbund in Niedersachsen
 Sankt-Ansgar-Schule, ein katholisches Gymnasium in Hamburg
 St. Ansgar-Werk, Hilfsorganisation der römisch-katholischen Kirche für die skandinavische Diaspora
 Ansgar-Gilde, Bremen, Freundeskreis Bremer Katholiken

Siehe auch:
 Ansgarikirche
 Ansgar (Vorname)